

Boek 
 In de Ban van de Ring, Nederlandse vertaling van het Engelse boek Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien

Vers 
 Ringen van Macht zijn de verhalen rond het beroemde gelijknamige vers uit In de Ban van de Ring.

Films / serie 
 The Lord of the Rings (films), verfilmingen hiervan
 The Lord of the Rings (1978)
 The Return of the King (animatiefilm)
 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring I
 The Lord of the Rings: The Two Towers II
 The Lord of the Rings: The Return of the King III
 The Lord of the Rings: The Rings of Power is een Amerikaanse magie en fantasy prequel serie gebaseerd op de roman In de Ban van de Ring.

Muziek 
 Lord of the Rings Symphony, filmmuziek van Howard Shore bij de films The Lord of the Rings van Peter Jackson
 The Lord of the Rings, een symfonie van Johan de Meij

Game 
 The Lord of the Rings Online een MMORPG die gebaseerd is op de In de Ban van de Ring-trilogie

Personen 
 Yuri van Gelder, Nederlands turner met bijnaam 'The Lord of the Rings'